Rabanales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rabanales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Rabanales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar